Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1935 года проводился с 13 по 18 февраля 1935 года в Високе-Татри (Чехословакия).

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
15 февраля 1935 года

50 км 
17 февраля 1935 года

Эстафета 4 × 10 км 
18 февраля 1935 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
13 февраля 1935 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
13 февраля 1935 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1935 Cross country results
 FIS 1935 Nordic combined results
 FIS 1935 Ski jumping results

1935
Лыжный спорт